Leeds Bradford International Airport
Little Big Adventure
Logical block addressing